Erina pode ser:

 Erina (instrumento) - um instrumento cirúrgico
 Erina (poetisa grega) - uma poetisa grega

Desambiguação